Dwuretschenski (, ) ist der Name folgender Personen:

 Anatoli Wassiljewitsch Dwuretschenski (* 1945), russischer Physiker
 Kirill Petrowitsch Dwuretschenski (* 1969), russischer Eishockeyspieler
 Nikita Kirillowitsch Dwuretschenski (* 1991), russischer Eishockeyspieler